

Cinema 
 The Stranger – cortometraggio del 1910 diretto da Sidney Olcott
 The Stranger – cortometraggio del 1913 – prodotto dall'Independent Moving Pictures Co. of America (IMP). Non si conosce il regista
 The Stranger – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Balboa Amusement Producing Company
 The Stranger – cortometraggio del 1915 diretto da Sydney Ayres
 The Stranger – cortometraggio del 1915 diretto da Ray C. Smallwood
 The Stranger – cortometraggio del 1918 diretto da Arvid E. Gillstrom
 The Stranger – film del 1920 diretto da James Young Deer (come James Youngdeer)
 The Stranger – film del 1920 prodotto dall'Universal Film Manufacturing Company
 The Stranger – film del 1924 diretto da Joseph Henabery
 Lo straniero (The Stranger) – film del 1946 diretto da Orson Welles
 The Stranger – film del 1973 diretto da Lee H. Katzin
 The Stranger – film del 1995 diretto da Fritz Kiersch
 The Stranger – film del 2010 diretto da Robert Lieberman
 The Stranger – film del 2014 diretto da Guillermo Amoedo
 The Stranger – film del 2021 diretto da Ameer Fakher Eldin
 The Stranger – film del 2022 diretto da Thomas Michael Wright

Musica 
 The Stranger – album di Billy Joel del 1977
 The Stranger – singolo di Billy Joel del 1978
 The Stranger – pseudonimo di Leyland Kirby, musicista britannico

Televisione 
 The Stranger – miniserie televisiva del 2020

Altro 
 The Stranger – settimanale statunitense

Pagine correlate
Lo straniero